Дивизион 2 2000/2001 () — 62-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 28 июля 2000 года и закончился 18 мая 2001 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Лига 2 2000/01 на lfp.fr 

2000/2001
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2000 году
Спорт во Франции в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001